Алекса́ндр Семёнович Полонский — российский медик, историк.

Биография 
В 1831 году выпустился из Императорской медико-хирургической академии, служил лекарем на Балтийском флоте. В 1839 году перевёлся в порт Петропавловска-на-Камчатке в чине коллежского асессора. В 1842 году был назначен старшим лекарем Петропавловского военного полугоспиталя, в 1845 году переведён на Черноморский флот. С 1848 года работал в Морском медицинском управлении, в 1851 году стал медицинским инспектором в Архангельском порту; в том же году вернулся в Санкт-Петербург. Некоторое время работал в Охотске и Якутске, а также состоял членом Совета Главного управления Восточной Сибири в Иркутске.

Научная деятельность 
В архивах Русского географического общества хранятся три рукописи Александра Полонского: «Перечень путешествий русских промышленников в  (1743—1800 гг.)», «Промышленные на Алеутских островах (1743—1768 гг.)» и «Монах Игнатий Козыревский». По словам В. О. Шубина, «самой большой заслугой А. С. Полонского является написание и издание в 1871 г. статьи „Курилы“, поставившей его имя в ряд крупнейших специалистов в области истории изучения российского Дальнего Востока».

Увековечивание памяти 
Именем Александра Полонского названы остров Малой Курильской гряды и пролив между этим островом и островом Зелёный.

Публикации

Примечания 

История Дальнего Востока